Utslagsspelet i Världsmästerskapet i fotboll 1986 pågick från 15 till 29 juni 1986.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Mexiko mot Bulgarien

Sovjetunionen mot Belgien

Brasilien mot Polen

Argentina mot Uruguay

Italien mot Frankrike

Marocko mot Västtyskland

England mot Paraguay

Danmark mot Spanien

Kvartsfinaler

Brasilien mot Frankrike

Västtyskland mot Mexiko

Argentina mot England

Spanien mot Belgien

Semifinaler

Frankrike mot Västtyskland

Argentina mot Belgien

Match om tredjepris

Final

Referenser

Externa länkar 

utslagsspel